Osoby o tym nazwisku:
 Alfred Conkling – amerykański polityk
 Frederick A. Conkling – amerykański polityk
 Roscoe Conkling – amerykański polityk

Inne:
 Conkling Park – miejscowość spisowa w Stanach Zjednoczonych, w stanie Idaho